Schabbel(l)haus ist der Name von

Schabbelhaus (Lübeck), zwei Bürgerhäuser der Backsteinrenaissance in Lübeck
Schabbellhaus (Wismar), heute Sitz des Stadtgeschichtlichen Museums der Hansestadt Wismar